Die 42. Alpinen Ski-Juniorenweltmeisterschaften fanden vom 17. Januar bis zum 25. Januar 2023 in St. Anton am Arlberg in Österreich statt. Teilnahmeberechtigt waren Sportler der Jahrgänge 2002 bis 2006. St. Anton am Arlberg war bereits Austragungsort der Alpinen Skiweltmeisterschaften 2001. Erstmals wurde die Alpine Kombination als Mannschaftswettbewerb ausgetragen.

Teilnehmer 
Folgende Nationen nahmen an den Wettkämpfen teil.

Herren

Abfahrt 

Datum: 19. JanuarPiste: Karl Schranz
Kurssetzer: Wim Rossel 
Länge: 1.466 m ; Start: 1.835 m ; Ziel: 1.355 m ; Höhenunterschied: 480 m; Tore: 25
52 Läufer gemeldet, 48 im Ziel, 2 ausgeschieden, 2 nicht gestartet

Super-G 

Datum: 20. JanuarPiste: Karl Schranz
Kurssetzer: 
Länge: 1.447 m; Start: 1.835 m; Ziel: 1.375 m; Höhenunterschied: 460 m; Tore: 30
72 Läufer gemeldet, 34 im Ziel, 37 ausgeschieden, Ein Läufer nicht gestartet

Riesenslalom 

Datum: 22. JanuarPiste: Fang
Kurssetzer 1. Durchgang: , 38 Tore
Kurssetzer 2. Durchgang: , 37 Tore
Start: 1.676 m; Ziel: 1.330 m; Höhenunterschied: 346 m;
140 Läufer am Start, 85 im Ziel, 13 ausgeschieden im 2. Durchgang, Ein Läufer disqualifiziert im 2. Durchgang, 40 Läufer im 1. Durchgang ausgeschieden, Ein Läufer im 1. Durchgang nicht gestartet.

Slalom 

Datum: 25. JanuarPiste: 
Länge: ; Start: 1.501 m; Ziel: 1.335 m; Höhenunterschied: 166 m; Tore:

Alpine Team Kombination 

Ein Team besteht aus zwei Sportlern. Ein Sportler tritt jeweils im Super-G und einer im Slalom an, wobei die Zeiten addiert werden.
Datum: 20. JanuarPiste: 
Kurssetzer 1. Durchgang: , 30 Tore
Kurssetzer 2. Durchgang: , 48 Tore
Länge: 1.447 m; Start: 1.835 m; Ziel: 1.375 m; Höhenunterschied: 460 m;
47 Teams gemeldet, 14 im Ziel, 9 im 2. Durchgang ausgeschieden, 24 im 1. Durchgang ausgeschieden

Damen

Abfahrt 

Datum: 19. JanuarPiste: Karl Schranz
Kurssetzer: Wim Rossel
Länge: 1.466 m ; Start: 1.835 m ; Ziel: 1.355 m ; Höhenunterschied: 480 m; Tore: 25
30 Läuferinnen gemeldet, 26 im Ziel, 3 ausgeschieden, eine Läuferin nicht gestartet

Super-G 

Datum: 20. JanuarPiste: Karl Schranz
Kurssetzer: 
Länge: 1.447 m; Start: 1.835 m; Ziel: 1.375 m; Höhenunterschied: 460 m; Tore: 30
37 Läuferinnen gemeldet, 24 im Ziel, 10 ausgeschieden, 3 Läuferinnen nicht gestartet

Riesenslalom 

Datum: 21. JanuarPiste: Fang 
Kurssetzer 1. Durchgang: , 38 Tore
Kurssetzer 2. Durchgang: , 38 Tore, 
Start: 1.676 m; Ziel: 1.330 m; Höhenunterschied: 346 m;
91 Läuferinnen am Start, 45 im Ziel, 21 im 2. Durchgang ausgeschieden, 19 ausgeschieden im 1. Durchgang, Eine Läuferin im 1. Durchgang disqualifiziert, 5 Läuferinnen im 1. Durchgang nicht gestartet

Slalom 

Datum: 24. JanuarPiste: 
Länge: ; Start: 1.501 m; Ziel: 1.335 m; Höhenunterschied: 166 m; Tore:

Alpine Team Kombination 

Ein Team besteht aus zwei Sportlern. Ein Sportler tritt jeweils im Super-G und einer im Slalom an, wobei die Zeiten addiert werden.
Datum: 20. JanuarPiste: Karl Schranz 
Kurssetzer 1. Lauf: , 30 Tore
Kurssetzer 2. Lauf: , 48 Tore
Länge: 1.447 m; Start: 1.835 m; Ziel: 1.375 m; Höhenunterschied: 460 m;
27 Teams gemeldet, 16 im Ziel, 3 Teams im 2. Durchgang ausgeschieden, 5 Teams im 1. Durchgang ausgeschieden, 3 Teams im 1. Durchgang nicht gestartet

Mannschaftswettbewerb 

Ort: Lech-Zürs<br/ >Datum: 23. Januar

Bei Gleichstand qualifizierte sich jenes Team das die schnelleren Gesamtzeiten erzielt hat.

Raster

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website (deutsch)
 42nd Alpine Junior World Ski Championships auf der Webseite der FIS

Einzelnachweise 

Sport (St. Anton am Arlberg)
2023
Sportveranstaltung 2023
Ski Alpin (Österreich)
Sportveranstaltung in Tirol